Галдин — фамилия и топоним:

 Галдин, Адриан Петрович — генерал-майор, донской казак, герой русско-турецкой войны 1877—1878 года.

 Галдин — хутор в Чертковском районе Ростовской области.